Вестфа́льский франк () — валюта королевства Вестфалии между 1808 и 1813 годами. Находился в обороте вместе с вестфальским талером, был равен французскому франку и состоял из 100 сантимов.

Королевство Вестфалия было создано в 1807 году, по условиям Тильзитского мира в его состав вошли земли, принадлежавшие ранее Пруссии, Ганноверу, Гессен-Касселю и некоторым другим германским государствам. Титул короля вновь образованного государства получил младший брат Наполеона I — Жером Бонапарт.

В Вестфалии была сохранена действовавшая ранее на вошедших в ей состав землях монетная система, основанная на талере, и уже в 1807 году была выпущена первая монета королевства в  талера, а в 1808 году начата чеканка монет и других номиналов — в пфеннигах, мариенгрошах и талерах.

В 1808 году был введён вестфальский франк, равный французскому франку и находившийся в обращении вместе с вестфальским талером.

Чеканились медные монеты:
 1 сантим: 1809, 1812,
 2 сантима: 1808—1810, 1812,
 3 сантима: 1808—1810, 1812,
 5 сантимов: 1808, 1809, 1812;

серебряные монеты:
 10 сантимов: 1808—1810, 1812,
 20 сантимов: 1808, 1810, 1812,
 1/2 франка: 1808,
 1 франк: 1808,
 2 франка: 1808,
 5 франков: 1808, 1809;

золотые монеты:
 5 франков: 1813,
 10 франков: 1813,
 20 франков: 1808, 1809, 1811, 1813,
 40 франков: 1813.

Монеты чеканились монетными дворами, находившимися в Брауншвейге, Касселе и Клаустале.

В 1813 году после битвы под Лейпцигом королевство прекратило своё существование. В том же году прекращена и чеканка вестфальских монет — как в талерах, так и в франках.

Примечания

Литература 
 
 

Франк
Деньги Германии
История Вестфалии
Вестфалия
История Северного Рейна-Вестфалии